Потомци може бити:
 Потомци (филм из 2006), филм са Клајвом Овеном и Џулијаном Мур из 2006. 
 Потомци (филм из 2011), филм са Џорџом Клунијем из 2011.